Tannehill ist der Familienname folgender Personen:

 Adamson Tannehill (1750–1820), US-amerikanischer Politiker
 Jesse Tannehill (1874–1956), US-amerikanischer Baseballspieler
 Lee Tannehill (1880–1938), US-amerikanischer Baseballspieler
 Ryan Tannehill (* 1988), US-amerikanischer Footballspieler

Tannehill bezeichnet als Ortsname:

 Tannehill (Louisiana), Vereinigte Staaten